WBD – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Avaratra, Befandriana, Madagascar